Gilbert Noël peut désigner :

 Gilbert Noël (1926-1999), homme politique français ;
 Gilbert Noël (1949-2009), historien français.